Melancholia (griechisch ) steht für:

 Melancholie, eines der vier Temperamente in der Temperamentenlehre der Antike
 Melancholia (1989), britisch-deutscher Spielfilm von Andi Engel und Lewis Roda (1989)
 Melancholia (2011), dänisch-schwedisch-französisch-deutscher Spielfilm von Lars von Trier (2011)
 Melencolia I, Kupferstich Albrecht Dürers
 Melancholia (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie
 (5708) Melancholia, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Melancholie (Begriffsklärung)